Curicta peut désigner différentes réalité :

 Curicta, nom latin de l'île croate de Krk
 Curicta, genre d'insectes hémiptères hétéroptères (punaises) de la famille des Nepidae